Jehl kan som auktorsförkortning betyda:

 Joseph R. Jehl
 François Jehl

Robotskapade auktorsförkortningar